

Persone 
Sant'Arsenio da Armo, monaco basiliano vissuto in Calabria nel IX secolo;
Sant'Arsenio il Grande, santo vissuto tra il IV e il V secolo;

Luoghi 
Sant'Arsenio, comune della provincia di Salerno.